Ayame – nome proprio di persona giapponese femminile 
Ayame – personaggio del manga e anime Naruto